Travelling — девятый студийный альбом шведской поп-рок-группы Roxette, выпущенный 26 марта 2012 года.

Об альбоме 
Данный альбом является «сиквелом» вышедшего в 1992 году альбома Roxette Tourism и даже повторяет его полное название: «Travelling — Songs from Studios, Stages, Hotelrooms & Other Strange Places» (Песни из студий, сцен, гостиничных номеров и других странных мест). Первоначально альбом планировалось назвать «2rism», «T2», затем «T2: Tourism», но после того, как поклонники заговорили в Интернете о фильме «Терминатор 2: Судный день», название которого также сокращается как «Т2», было решено назвать альбом «Travelling».

Список композиций

Участники записи 
Roxette
 Пер Гессле — вокал, гитара, гармоника
 Мари Фредрикссон — вокал
Аккомпанирующий состав
 Кристофер Лундквист — электрогитара, акустическая гитара, электро-гусли, бэк-вокал
 Кларенс Эверман — клавишные, перкуссия
 Хелена Юсефссон — бэк-вокал, перкуссия
 Магнус Бёрьессон — бас-гитара, бэк-вокал
 Пеле Альсинг — ударные

Чарты

Комментарии

Примечания 

Альбомы Roxette
Roxette
Альбомы на английском языке